Dubrovnik (časopis Matice hrvatske)
Dubrovnik (turistička ilustrirana revija), mjesečnik, uređivao Jorjo Tadić
 Dubrovnik, zabavni list narodne štionice dubrovačke
Dubrovnik (tjednik) (1892. – 1914., 1937. – 1941.)